Gros oder Grós steht für:
 Gros, alte Mengenangabe
 Gros (Einheit), altes Gewichtsmaß
 Gros (Mehrheit), Bezeichnung für eine Mehrheit, einen überwiegenden Teil einer Gruppe oder Anzahl
 Gros (Familienname) (Grós), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:

 Le Gros
 Graux
 Groh
 Cros
 Groß
 Groos